La liste des espèces d'animaux disparus d'Europe (Macaronésie (sauf les îles du Cap-Vert) et Chypre comprises) comptabilise les animaux éteints, réintroduits (avec aussi les taxons Lazare) et disparus localement d'Europe du Pliocène à l'Holocène.

Si la plupart des espèces de cette liste de la période récente de l'Holocène ont disparu par l'action des êtres humains, ceux du début de l'Holocène et du Pléistocène ont disparu d'une manière le plus souvent mal connue actuellement : les facteurs sont probablement liés à des changements climatiques, à une origine humaine ou à une combinaison des deux.

 vignette | alt=Carte de l'Europe, avec les frontières des pays | Carte administrative de l'Europe.

Les différentes catégories utilisées par la liste rouge de l'UICN mondiale sont :

Cette liste toutefois ne comptabilise pas les races d'animaux éteintes (comme le grice), car il ne s'agit pas d'espèces.

Pliocène

Mammifères

Ordre : Primates

Famille : Cercopithécidés

Ordre : Lagomorphes

Famille : Léporidés

Famille : Prolagidés

Ordre : Rodentiens

Famille : Eomyidés

Famille : Hystricidés

Famille : Anomalomyidés

Famille : Cricétidés

Famille : Muridae

Famille : Spalacidae

Famille : Gliridae

Famille : Sciuridae

Ordre : Erinaceomorpha

Famille : Erinaceidae

Ordre : Soricomorpha

Famille : Soricidae

Famille : Talpidae

Ordre : Siréniens

Famille : Dugongidés

Ordre : Proboscidea

Famille : Deinotheriidae

Famille : Gomphotheriidae

Ordre : Cetacea

Famille : Balaenopteridae

Famille : Delphinidae

Ordre : Artiodactyla

Famille : Hippopotamidae

Famille : Bovidae

Famille : Cervidae

Famille : Giraffidae

Famille : Hoplitomerycidae

Famille : Suidae

Ordre : Perissodactyla

Famille : Equidae

Ordre : Carnivora

Famille : Canidae

Famille : Felidae

Famille : Ursidae

Famille : Mustelidae

Famille : Hyaenidae

Oiseaux

Ordre : Galliformes

Famille : Phasianidae

Ordre : Apodiformes

Famille : Apodidae

Ordre : Columbiformes

Famille : Columbidae

Ordre : Gruiformes

Famille : Gruidae

Ordre : Accipitriformes

Famille : Accipitridae

Ordre : Strigiformes

Famille : Strigidae

Famille : Tytonidae

Ordre : Passeriformes

Famille : Fringillidae

Ordre : Struthioniformes

Famille : Struthionidae

Reptiles

Ordre : Testudines

Famille : Geoemydidae

Famille : Testudinidae

Famille : Trionychidae

Ordre : Squamata

Famille : Colubridae

Amphibiens

Ordre : Anoures

Famille : Discoglossidés

Pléistocène

Mammifères

Ordre : Primates

Famille : Cercopithécidés

Famille : Hominidés

Ordre : Lagomorphes

Famille : Léporidés

Famille : Ochotonidés

Famille : Prolagidés

Ordre : Rodentiens

Famille : Castoridés

Famille : Éomyidés

Famille : Hystricidés

Famille : Dipodidés

Famille : Cricétidés

Famille : Muridae

Famille : Spalacidae

Famille : Gliridae

Famille : Sciuridae

Ordre : Erinaceomorpha

Famille : Erinaceidae

Ordre : Soricomorpha

Famille : Soricidae

Famille : Talpidae

Ordre : Proboscidea

Famille : Mammutidae

Famille : Gomphotheriidae

Famille : Elephantidae

Ordre : Cetacea

Famille : Delphinidae

Ordre : Chiroptera

Famille : Rhinolophidae

Famille : Vespertilionidae

Ordre : Artiodactyla

Famille : Hippopotamidae

Famille : Bovidae

Famille : Cervidae

Famille : Giraffidae

Famille : Suidae

Ordre : Perissodactyla

Famille : Rhinocerotidae

Famille : Tapiridae

Famille : Equidae

Ordre : Carnivora

Famille : Canidae

Famille : Ursidae

Famille : Mustelidae

Famille : Odobenidae

Famille : Felidae

Famille : Hyaenidae

Oiseaux

Ordre : Anseriformes

Famille : Anatidae

Ordre : Galliformes

Famille : Phasianidae

Ordre : Apodiformes

Famille : Apodidae

Ordre : Columbiformes

Famille : Columbidae

Ordre : Gruiformes

Famille : Gruidae

Famille : Otididae

Ordre : Accipitriformes

Famille : Accipitridae

Ordre : Strigiformes

Famille : Strigidae

Famille : Tytonidae

Ordre : Passeriformes

Famille : Corvidae

Famille : Fringillidae

Reptiles

Ordre : Testudines

Famille : Testudinidae

Ordre : Squamata

Famille : Anguidae

Famille : Varanidae

Famille : Scincidae

Amphibiens

Ordre : Anura

Famille : Bufonidae

Gastéropodes

Ordre : Incertae sedis

Famille : Incertae sedis

Holocène

Mammifères

Ordre : Lagomorphes

Famille : Léporidés

Famille : Prolagidés

Ordre : Rodentiens

Famille : Cricétidés

Famille : Muridés

Famille : Gliridés

Ordre : Soricomorphes

Famille : Soricidés

Ordre : Cétacés

Famille : Eschrichtiidés

Ordre : Artiodactyles

Famille : Hippopotamidés

Famille : Bovidés

Famille : Cervidés

Ordre : Périssodactyles

Famille : Équidés

Ordre : Carnivores

Famille : Canidés

Famille : Phocidés

Famille : Félidés

Oiseaux

Ordre : Galliformes

Famille : Phasianidés

Ordre : Columbiformes

Famille : Columbidés

Ordre : Gruiformes

Famille : Gruidés

Famille : Rallidés

Ordre : Procellariiformes

Famille : Procellaridés

Ordre : Pélécaniformes

Famille : Threskiornithidés

Ordre : Charadriiformes

Famille : Hématopodidés

Famille : Alcidés

Famille : Scolopacidés

Ordre : Strigiformes

Famille : Strigidés

Ordre : Passériformes

Famille : Corvidés

Famille : Cinclidés

Famille : Muscicapidés

Famille : Embérizidés

Famille : Fringillidés

Famille : Phylloscopidés

Reptiles

Ordre : Squamates

Famille : Lacertidés

Amphibiens

Ordre : Anoures

Famille : Alytidés

Actinoptérygiens

Ordre : Cypriniformes

Famille : Cyprinidés

Ordre : Salmoniformes

Famille : Salmonidés

Gastéropodes

Ordre : Incertae sedis

Famille : Gastrodontidés

Famille : Pristilomatidés

Famille : Hélicidés

Famille : Hygromiidés

Famille : Parmacellidés

Famille : Discidés

Famille : Lauriidés

Famille : Hydrobiidés

Famille : Zonitidés

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 

 Extinction des espèces ;
 Liste des espèces animales disparues durant la période historique.

Bibliographie

Références taxonomiques

Liens externes 

 The Paleobiology Database, National Science Foundation, 2000. Consulté le .
 Liste rouge de l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, 2012. Consulté le .
 Mammal Species of the World, National Museum of Natural History, 2005. Consulté le .
 Animal Diversity Web, musée de zoologie de l'université du Michigan, 1995-2006. Consulté le .
 Inventaire national du patrimoine naturel, Muséum national d'histoire naturelle, 2003-2013. Consulté le .

 Liste
Europe
animaux disparus